L'étymologie du nom de famille McCallum est sans doute le fils de Callum (suffixe  en gaélique).

Patronyme 

 Adrian McCallum (1982-2019), catcheur britannique connu sous le nom de ring de Lionheart
 Daniel C. McCallum (1815-1878), officier supérieur nordiste pendant la Guerre de Sécession
 David McCallum (1933-), acteur écossais
 Dunc McCallum (1940-1983), joueur canadien de hockey sur glace 
 Gordon McCallum (1919-1989), ingénieur du son britannique
 Henry Edward McCallum (1852-1919), gouverneur du Ceylan britannique
 Ian McCallum (1944-), joueur de Rugby à XV sud-africain
  (1965-), guitariste écossais
 
 John McCallum (1950-), homme politique canadien
 John McCallum (1918-2010), acteur australien
 Kelly McCallum (1973-), joueuse canadienne de rugby à XV
 Mike McCallum (1956-), boxeur jamaïcain
 Murray McCallum (1996-), joueur de rugby à XV écossais
  (1961-), basketteur américain
 Ray McCallum, Jr. (1991-), basketteur américain
 Richard McCallum (1952-), producteur de films
 Scott McCallum (1950-), homme politique américain

Fiction 
 McCallum, série télévisée britannique des années 1990
 Carmen McCallum, personnage principal des séries de bande dessinée Carmen Mc Callum (premier tome en 1995) et Code Mc Callum (premier tome en 2006), scénarisées par F. Duval et dessinées par Gess, Emem, Stéphane Louis et D. Cassegrain.

Toponyme

McCallum, localité de l'île de Terre-Neuve.

Peter MacCallum Cancer Centre, institut australien de recherche en oncologie.

Homonymie de titre